Альбинья́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Бейна. Округ коммуны — Брив-ла-Гайярд.

Код INSEE коммуны — 19003.

Коммуна расположена приблизительно в 420 км к югу от Парижа, в 90 км юго-восточнее Лиможа, в 16 км к юго-западу от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 253 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 158 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 120 были экономически активными, 38 — неактивными (показатель активности — 75,9 %, в 1999 году было 76,5 %). Из 120 активных работали 116 человек (63 мужчины и 53 женщины), безработных было 4 (3 мужчин и 1 женщина). Среди 38 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 17 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Нотр-Дам (XII век). Памятник истории с 1972 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез